Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1927 го́да  () — 7-й чемпионат Латвии по футболу, который впервые прошёл под названием «Высшая лига».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблицам

Ссылки 
 История статистики на сайте RSSSF 

1927
Футбол в Латвии в 1927 году